Escudo canadiense puede referirse a:

 El Escudo de Canadá, blasón del país.
 El Escudo Canadiense, formación geológica.